Арона ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 81,79 км². Население 79377 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе